Åkerstjärn kan syfta på:
Åkerstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (19,5 ha)
Åkerstjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,7 ha)

Se även
Åkertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn